Ouzo — bebida alcoólica típica da Grécia
 Uzo (telecomunicações) — operadora de telecomunicações de Portugal
 MNEK, também conhecido como Uzo — cantor inglês

Desambiguação